aspecte físic
 aspecte gramatical
tipus de moviment dels planetes